— компьютерная игра в жанре файтинг, разрабатываемая японской командой TEKKEN Project Team, подразделением Bandai Namco Studio, совместно с компанией  для платформ PlayStation 5, Xbox Series X/S и персональных компьютеров на операционной системе Microsoft Windows. Это десятая игра в серии Tekken и вторая, которая работает на движке Unreal Engine. Первый тизер проекта был показан 8 августа в рамках турнира EVO 2022, а полноценный анонс и дебютный трейлер был показан 13 сентября во время трансляции State of Play компании Sony. 8 декабря на шоу The Game Awards 2022 был показан трейлер, посвящённый сюжету и игровому процессу будущей игры. Планируется к выпуску в 2023 финансовом году.

Среди подтверждённых персонажей, которые появятся в восьмой части серии, были заявлены двое центральных героев франшизы: Дзин Кадзама и Кадзуя Мисима, а также связанная с ними обоими Дзюн Кадзама, не появлявшаяся в каноничных частях серии после своего дебюта в Tekken 2. Как и Tekken 7, восьмая часть будет сюжетно-ориентированной, в игре будет доступен сюжетный режим, а также вернётся система усиленных атак «Rage Art». Вместе с тем в игре появится новая система под названием «Heat», которая будет мотивировать игроков вести более агрессивный стиль игры.

Реакция критиков и игровых обозревателей на анонс Tekken 8 была положительной. Профильные журналисты отмечали мрачность трейлера и хвалили обновлённую графику, обращая внимание на разницу в её качестве в сравнении с Tekken 7. Они выразили надежду, что в конечной версии файтинга качество графики останется таким же, как и в продемонстрированном видео. Критики ожидают, что Tekken 8 станет такой же успешной, как и её предшественница.

Игровой процесс 

Tekken 8 сохранит основные механики предыдущих игр серии. Проект будет включать в себя сюжетную кампанию, наподобие таковой в Tekken 7. В восьмой части вернётся не только система «Rage» (), но и «Rage Art» — специальные приёмы, отнимающие большой объём очков здоровья у противника. При этом атаки типа «Rage Drive» были убраны в пользу атак «Heat Smash», действующих в рамках новой системы «Heat». Изменения коснулись и боевых арен: в предыдущих играх серии были разрушаемые элементы, вроде стен, балконов, полов, однако теперь на аренах будут специальные области, и если «отлететь» на них от удара соперника, это отнимет у игрока дополнительный урон, а также позволит сопернику продолжить наносить комбо-удары.

В Tekken 8 была добавлена механика из серии спин-оффов Tag Tournament — шкала «Recovery». В играх Tag Tournament в управление игроку давалось два бойца, которыми игрок управлял по очереди, переключаясь между ними с помощью отдельной кнопки. Неиспользуемый боец мог восстановить часть своего здоровья, по одному очку за секунду. В Tekken 8 шкала «Recovery» будет работать несколько иначе — игроку даётся возможность восстановить часть урона, полученного во время блокировки определённых атак противника или во время попадания в «воздушное» комбо. Также в отличие от игр Tag Tournament, шкала «Recovery» заполняется не с течением времени, а при выполнении атак, попадающих по противнику (как в блоке, так и с уроном). При этом количество здоровья, которое можно восстановить, будет падать при нанесении игроку определённых ударов.

В Tekken 8 реализовано два типа управления: классический «Аркадный», как в предыдущих играх серии, и новый, названный «Специальным» стилем. Последний похож на упрощённое управление из режима истории Tekken 7, где игроку давалась возможность выполнять комбо нажатием одной кнопки. Эта система управления создана специально для казуальных игроков. При включении «Специальной» системы управления, рядом со стороны персонажа игрока появится маленькая табличка с подсказками, какие комбинации кнопок можно использовать для упрощённого выполнения комбо и усиленных атак.

Система Heat 

В игру добавлена и полностью новая механика. Так, чтобы промотивировать игроков предпринимать больше попыток нападения, нежели обороняться и выжидать удачного момента для атаки, была создана система «Heat» (). По словам разработчиков, система была вдохновлена поведением профессиональных игроков в Tekken во время киберспортивных турниров: большая часть из них использовала оборонительную тактику и редко шла в открытое нападение, боясь подставится под удар противника. Кацухиро Харада добавил, что с этой системой они надеются сделать Tekken 8 интересной как с точки зрения игры, так и с точки зрения наблюдения за игрой.

После активации режима боец подсвечивается синей аурой. Активация позволит игроку получить некоторые преимущества, такие как: использовать определённые усиленные приёмы, недоступные вне действия режима «Heat», а также отнимать у противника ограниченное количество здоровья, даже если атака игрока попала в блок — урон от таких атак можно будет восстановить только с помощью шкалы «Recovery». Игрок может перейти в этот режим только один раз за раунд, а время его использования ограниченно 10 секундами. Количество оставшегося времени показано на таймере, который отображается под шкалой здоровья бойца. Если находясь в состоянии «Heat» нанести удар, который попадает по противнику либо в блок, то таймер останавливается на одну секунду. Таким образом, чем чаще игрок атакует, тем дольше находится в режиме «Heat». Активация проходит с помощью нескольких типов приёмов: «Heat Burst» и «Heat Engager». Выполнение этих двух приёмов даёт очки, которые можно потратить во время режима «Heat» на выполнение приёмов «Heat Dash» и «Heat Smash». Среди приёмов, связанных с этой системой:

 «Heat Burst» — первый способ активировать режим «Heat». Выполняется по нажатию определённой кнопки. Используя «Heat Burst» можно перейти в режим «Heat» не атакуя, отменив удар повторным нажатием кнопки;
 «Heat Engager» — второй способ активировать режим «Heat». После выполнения этого приёма персонаж игрока автоматически подбегает к оглушённому сопернику. Выполнение «Heat Engager» даёт перейти в режим «Heat» только в случае попадания удара по противнику. У каждого бойца есть около пяти приёмов типа «Heat Engager»;
 «Heat Dash» — резкий рывок в направлении противника, как при выполнении «Heat Engager»;
 «Heat Smash» — усиленные атаки, работающие по тому же принципу, что и «Rage Drive» в Tekken 7.

Персонажи 
Первыми официально подтверждёнными персонажами Tekken 8 стали главные герои серии: Кадзуя Мисима, впервые появившийся в самой первой части Tekken, и Дзин Кадзама, дебютировавший в Tekken 3. Персонажи получили обновлённый дизайн костюмов, а в течение трейлера присутствуют намёки на появление Дьявол Дзина — версии Дзина, бывшей отдельным играбельным персонажем в предыдущих играх. Возможно, как и в Tekken 7, набор бойцов Tekken 8 будет включать в себя гостевых персонажей. 8 декабря 2022 на шоу The Game Awards был продемонстрирован новый трейлер игры, в котором были раскрыты следующие играбельные персонажи: Джек-8, Ларс, Кинг, Ло, Пол и Дзюн Кадзама, мать Дзина Кадзамы. 5 февраля 2023 года был показан трейлер, анонсирующий возвращение Нины Уильямс, демонстрирующий её новые приёмы с огнестрельным оружием и новый «Rage Art».

Синопсис 
Сюжет Tekken 8 разворачивается спустя шесть месяцев после событий Tekken 7. Из финальной битвы между Хэйхати Мисимой, главой корпорации «Мисима Дзайбацу» и основателем турнира «Король Железного кулака», и его сыном Кадзуей Мисимой, второй выходит победителем. Одолев своего отца, Кадзуя решает использовать военную мощь подконтрольной ему «Корпорации G», чтобы заполучить власть над миром, тем самым продолжая развязанную ранее войну между «Мисимой Дзайбацу» и «Корпорацией G». Дзин Кадзама, сын Кадзуи Мисимы, решает раз и навсегда остановить своего отца, попутно пытаясь принять свою «тёмную» сторону, которая выражается в гене дьявола и в кровном родстве с членами семьи Мисима. Одновременно с этим после долгих лет отсутствия возвращается его мать, Дзюн Кадзама, до этого считавшаяся пропавшей без вести. Будучи связанной и с Дзином, и с Кадзуей, Дзюн также попытается переломить ход этой кровавой вражды.

Разработка

Создатели 
Tekken 8, как и предыдущие части серии, была разработана командой Tekken Project, являющейся структурным подразделением компании Bandai Namco Entertainment. Как и над предыдущими играми серии, над Tekken 8 работали продюсер серии Кацухиро Харада, геймдизайер Майкл Мюррей и Кохэй Икэда, творческий директор игры. Харада отмечал, что во время разработки Tekken 8 параллельно работал и над несколькими другими проектами. Харада следил за всеми комментариями к предыдущей игре и имел их в виду при работе над новой частью. Он заявлял, что над игрой работают многие ветераны Bandai Namco, проработавшие в компании больше 10 или даже 20 лет, а также молодые сотрудники, помогающие свежими идеями.

Некоторые из элементов игры, вроде разработки алгоритмов по улучшению отклика игры во время боя по сети, были разработаны совместно с японской компанией . Ранее у Bandai Namco уже был опыт работы с Arika, когда последним доверили создать порт Tekken на портативную игровую консоль Nintendo 3DS, Tekken 3D: Prime Edition, вышедший в феврале 2012 года.

Технические особенности 

Разработка Tekken 8 началась на движке Unreal Engine 4, который команда использовала при создании седьмой части серии — до её выхода использовался нативный движок производства самой Bandai Namco. После выхода новой версии движка, Unreal Engine 5, разработчики решили отказаться от предыдущей версии и перейти на пятую. Кацухиро Харада признавался, что с точки зрения разработки игры они могли воплотить все те же вещи с помощью Unreal Engine 4, однако новая версия движка значительно упрощала рабочий процесс, графику и такие важные для файтинга вещи, как время отклика, и потому выбор был сделан в её пользу. Он также отмечал, что дабы лучше оптимизировать игру, команда активно консультировалась с компанией Epic, разработчиками движка.

Так как Unreal Engine 5 в отличие от четвёртой версии не поддерживает консоли прошлого поколения, а именно PlayStation 4 и Xbox One, Tekken 8 создавался исключительно под консоли нового поколения: PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В интервью IGN Харада отметил, что консоли нового поколения мощны почти также, как и современный персональный компьютер, учитывая их низкую стоимость в сравнении со сборкой собственного ПК. Утверждается, что Tekken 8 будет работать при частоте 60 кадров в секунду на PlayStation 5.

Производственный процесс 
По словам Харады, начиная разработку каждой новой игры серии Tekken первыми создаваемыми персонажами являются Пол Феникс и Маршалл Ло. Из-за контраста их образов они прорабатываются первыми как своеобразный «образец» для моделирования других героев. Одним из примечательных решений разработчиков было возвращение в серию героини Дзюн Кадзамы. В интервью Famitsu Харада признавался, что многие поклонники персонажа возлагают очень большие надежды на её возвращение, а её популярность гораздо выше за пределами Японии, особенно в Северной и Южной Америках. Помимо этого он говорил, что из-за технических ограничений времён первой PlayStation авторы не смогли более детально раскрыть Дзюн, а также других персонажей серии, что они собираются исправить с выходом Tekken 8.

Большой акцент сделан на обновлённой графике. Игра будет иметь динамичные фоны на аренах, что, по мнению продюсера серии Кацухиро Харады, придаст больший драматизм происходящему на экране. Так, показанное в трейлере место боя Кадзуи и Дзина выделяется различными фоновыми активностями: волнами, сильным ураганом с торнадо и грозой, а также огромным танкером, который подхватывает торнадо и ломает на две части во время боя. По словам Харады, команда разработчиков пристально прорабатывает боевые арены. Большее внимание было уделено дополнительным эффектам, вроде дождя и фоновых активностей на аренах, которые также влияют и на героев: теперь при падении на землю пачкается одежда, а на аренах, где есть дождь, капли воды стекают по телу, тем самым показывая влияние сражения на внешность персонажа. Помимо этого модели бойцов были переделаны с нуля, в том числе структура костей игровых моделей, из-за которой ранее некоторые анимации движений выглядели неестественно. По словам Харады, на это ушло много времени и бюджета. Харада называл хорошую графику важной частью игры, так как ожидания и требования к ней высоки не только у преданных фанатов серии, но и у казуальных игроков. Некоторые из арен имеют разные версии, которые происходят в разное время дня: днём и ночью, в связи с чем на арене полностью меняется освещение. Создатели отметили, что подобное решение было легко реализовать с помощью Unreal Engine 5, в то время как на четвёртой версии движка такое было бы очень трудно сделать.

Нововведения коснулись и игрового процесса. Была добавлена новая механика под названием «Heat», которая мотивировала бы игроков использовать более агрессивный стиль игры и поощрять нападение. Харада признался, что впервые подобные механики, упрощающие игру для новичков или недостаточно опытных игроков, они впервые ввели в Tekken 6, и с тех пор получили негативную реакцию от части пользователей, считавших, что трёхмерные файтинги не должны содержать подобных механик, упрощающих игру для новичков, а победа должна достигаться исключительно за счёт мастерства игрока. Однако после появления системы «Rage Art» в Tekken 7 большая часть игроков осталась довольна нововведением. Он также предположил, что благодаря системе «Heat» игроки смогут заинтересоваться в освоении персонажей, за которых ранее не играли.

В процессе разработки авторы пытались найти баланс между сохранением полюбившихся игрокам элементов игры, и добавлением совершенно новых. Как отмечал Харада в интервью IGN: «Если мы не достаточно перекроим игру, тогда люди будут говорить, что „хорошо, это не абсолютно новая игра, это Tekken, новый сезон или 7.5, что-то типа того“. Если же мы перекроим её слишком сильно, то можем убрать некоторые из элементов франшизы, которым люди наслаждались». Попытки удовлетворить желания как можно большего количества пользователей продюсер серии назвал очень сложной задачей, отметив, что игроки сами не знают, чего они ждут от игры, и по большей части просто реагируют положительно на те или иные элементы выпущенной игры. Тем не менее, сбор данных по обратной связи Харада назвал очень важной составляющей разработки, хоть и отметил, что гораздо важнее определить, в каком направлении вести разработку на основе полученных данных.

Концепция 

Главной темой сюжета, его визуальной составляющей и общего настроения Tekken 8 стало противостояние Кадзуи Мисимы и Дзина Кадзамы, отца и сына. Оба персонажа, согласно сюжету серии, обладают геном дьявола, наделяющим их сверхчеловеческой силой, однако отношение у героев к своим способностям разное: если Кадзуя поддался искушению и полностью отдался своим «дьявольским» силам, став при этом жестоким и безжалостным человеком, то Дзин наоборот, всячески пытался обуздать их, намеренно старался не использовать и считал своим проклятием. Как следствие, разработчики решили сфокусировать игру не только на вражде Кадзуи и Дзина, но и на раскрытии внутреннего противостояния самого Дзина, борющегося со своей «злой» частью личности и постепенно принимающего её. Помимо сюжета это противостояние также отражено и в арт-направлении Tekken 8 посредством разорванных цепей. Восьмёрка в логотипе игры представляет собой часть цепи, в трейлерах на моменте появления логотипа также демонстрируются разорванные цепи, а на ключевых артах к игре изображены не только Кадзуя и Дзин на фоне разрушенных городов из-за начатой ими войны, но и всё те же разорванные цепи, а также перья, символизирующие дьявольскую сторону Дзина, и чёрная аура в форме крыльев у Кадзуи. Согласно комментариям создателей, разорванные цепи символизируют избавление Дзина от оков дьявольского гена, сковавшего его на протяжении серии, и принятие им своей «злой» стороны. Слоган игры «Fist Meets Fate» () также символизирует борьбу Дзина со своей судьбой.

Подобно Tekken 7, основой сюжета стало противостояние двух членов семьи Мисима, однако в отличие от предыдущей игры, где противодействующими сторонами были Кадзуя, обладающим геном дьявола, и Хэйхати Мисима, невероятно выносливый но обычный человек без сверхсил, в Tekken 8 оба центральных героя будут сражаться на равных. Кацухиро Харада неоднократно отмечал, что завершение противостояния последних оставшихся в живых представителей семьи Мисима станет «поворотным моментом» для франшизы. По его мнению, посвящённая Мисимам сюжетная арка слишком затянулась и для дальнейшего развития серии её необходимо подвести к концу. Харада планировал сделать это намного раньше, расписав изначальный план развития сюжета ещё в 1996 году, однако за время существования Tekken и выхода новых игр планы пришлось пересмотреть. Пересмотреть пришлось и возвращение Дзюн Кадзамы, матери Дзина от Кадзуи, которое авторы планировали осуществить ещё раньше, однако развитие истории Tekken заняло больше времени, чем предполагалось, и вернуть героиню получилось только к событиям восьмой части. Согласно сюжету серии, после событий Tekken 2 Дзюн считалась пропавшей без вести. Героиня рассматривается создателями как важная составляющая истории Кадзуи и Дзина, для последнего из которых она выполняет роль своеобразного наставника на его жизненном пути. Кроме того, Дзюн обладает особенными сверхсилами, позволяющими нейтрализовать действие дьявольского гена. Харада назвал сюжет важной составляющей восьмой части, что отражается не только в добавлении в игру режима истории, но и в маркетинговой кампании, с самого своего начала делающей упор на противостояние Дзина и Кадзуи. Продюсер отметил и то, что большая часть фанатов воспринимает того или иного персонажа либо однозначно хорошим, либо однозначно плохим, и что он после выхода Tekken 6 получил множество недовольных комментариев от игроков из-за того, что в сюжете шестой части Дзин почти предстал злодеем.

Дизайн персонажей 

Подобно предыдущей игре серии, Tekken 7, в Tekken 8 каждый боец получил обновлённый дизайн. Так, персонаж Пол Феникс лишился своей отличительной черты — причёски в форме столба, вместо неё получив распущенные волосы. Кацухиро Харада отметил, что это решение было принято не просто так: подобный образ у персонажа был в Tekken 4, и так как восьмая часть «кратна четырём», создатели вернули распущенные волосы Фениксу. Помимо этого, большая часть ассетов для Tekken 8 была создана с нуля, в том числе и игровые модели каждого персонажа. Это позволило улучшить в том числе внешность некоторых персонажей, например Ларса Александерссона, на внешность которого в Tekken 7 поступали жалобы от игроков. Вместе с тем, в рамках обновления моделей разработчики наградили персонажей мужского пола развитой мускулатурой, что также сказалось на их внешнем виде. Например, Маршалл Ло, до этого обладавший менее развитой мускулатурой, после редизайна значительно прибавил в объёме. Он также получил несколько приёмов с использованием нунчаку, хотя до этого одним из немногих персонажей, у которых в игре было оружие, являлся Ёсимицу. Команде разработчиков было важно достаточно сильно обновить внешний вид персонажей, но при этом сохранить их узнаваемость и отличительные черты. Харада так описывал работу над обновлёнными костюмами:

Над костюмом Дзюн Кадзамы, последний редизайн которой был в Tekken Tag Tournament 2, занималась художница Мари Симадзаки, известная по своим дизайнерским работам над играми Bayonetta и SoulCalibur V. Помимо этого она уже работала над серией Tekken, разработав дизайн Кадзуми Мисимы, жены Хэйхати и матери Кадзуи Мисимы, и Джози Ризаль для Tekken 7. По словам создателей, каждая деталь как дизайна, так и истории Дзюн, в том числе её любовь к животным, важна для раскрытия героини.

Продвижение 
Первое упоминание о том, что сиквел Tekken 7 находится в стадии разработки, произошло во время утечки базы данных облачного сервиса  компании Nvidia 13 сентября 2021 года. Помимо уже существующих игр в базе данных упоминались проекты, либо отсутствующие на платформе ПК, либо не анонсированные вовсе. Среди таких игры были, например, ремейк Resident Evil 4 и порт God of War 2018 года на ПК. В списке значился и проект под названием Tekken 8. На следующий день представитель Nvidia официально подтвердил достоверность утечки, но отметил, что список используется лишь «для внутреннего отслеживания и тестирования» и, как следствие, упоминание какого-либо проекта в нём не стоит считать подтверждением или анонсом для ПК. Тем не менее, позже многие игры из списка и их порты на ПК были официально подтверждены, что заставило игровых журналистов убедиться в достоверности утечки и предполагать, что и остальные игры из списка также реальны и могут быть вскоре анонсированы.

Анонс на EVO 2022 

8 августа, в рамках турнира EVO 2022, Bandai Namco Entertainment показали трейлер бесплатного обновления для Tekken 7, в конце которого содержался короткий тизер, начинающийся с концовки Кадзуи Мисимы с первой части Tekken и заканчивая демонстрацией абсолютно нового рендера Кадзуи с новым голосом игрового диктора, произносящим «Get Ready». На момент анонса было доподлинно неизвестно, на какой проект намекал тизер: поклонники франшизы и игровые журналисты выражали мнение, что он, скорее всего, относится либо к следующей номерной части, Tekken 8, либо к возможному ремейку самой первой части серии. Отдельно о тизере написали в Twitter-аккаунте The Game Awards, что, по предположению игровых СМИ, могло намекать на полноценный анонс игры в декабре 2022 года во время этого шоу.

Как позже признался Кацухиро Харада, анонс игры пошёл не совсем по плану: изначально он, вместе с геймдизайнером и своим персональным переводчиком Майклом Мюрреем, должен был присутствовать вместе с игровыми комментаторами и кратко прокомментировать анонс игры. Однако, что-то пошло не по плану: в комментаторской будке остались только два рабочих микрофона, которые уже были заняты самими комментаторами. В итоге, когда Хараде и Мюррею сказали появится в комментаторской будке, не зная, что делать, они решили трясти руками комментаторов. Эта часть вызвала удивление аудитории, не знавшей всех нюансов, а сам Харада отметил, что они были удивлены сложившейся ситуацией не меньше, чем сами зрители.

Дебютный трейлер на State of Play 

Полноценный анонс игры состоялся 13 сентября 2022 года, во время трансляции Sony State of Play в преддверии фестиваля Tokyo Game Show. Трейлер Tekken 8 был показан первым в презентации и был посвящён, главным образом, значительным улучшениям графики и визуальной составляющей в сравнении с прошлой частью франшизы. В показанном видео упоминался движок Unreal Engine, на котором осуществляется разработка игры. Позже было подтверждено, что используется пятая версия движка. Были названы платформы, для которых ведётся разработка проекта: PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также цифровой релиз на ПК через онлайн-магазин Steam. При этом ролик, продемонстрированный на State of Play, упоминал только PlayStation 5, в то время как остальные платформы были указаны в версии трейлера на YouTube-каналах разработчика. Не была анонсирована версия для аркадных автоматов: до этого каждая номерная часть Tekken и спин-оффы серии Tag Tournament, за год до релиза на домашних платформах выходила на аркадных автоматах.

Кацухиро Харада, продюсер серии, снабдил трейлер комментариями в новостной заметке PlayStation Blog, в которой объяснил, что трейлер представлял собой отрывок одной из сцен сюжетного режима будущей игры и не являлся заранее отрендеренным роликом. Харада признал, что серия Tekken славилась своими зрелищными CGI-роликами, однако в этот раз было решено выбрать для демонстрации саму игру, её внутриигровую графику и геймплей, вместо постановочных роликов. Конкретные дата, месяц или квартал выхода Tekken 8 не назывались; вместо этого Харада посоветовал ожидать новостей об игре в «ближайшие месяцы». Спустя пару дней Харада дал интервью изданию IGN. Он не стал раскрывать подробности сюжета, лишь отметив, что Tekken 8 станет поворотным моментом в истории серии, так как продемонстрирует финальный бой между Кадзуей Мисимой и Дзином Кадзамой.

28 октября 2022 года в Steam появилась страница Tekken 8, на которой, помимо уже известной ранее информации, были указаны подробности о языковой поддержке игры. Кроме английского и японского, в списке в Steam были перечислены ещё 11 языков, например два диалекта португальского, упрощённый и традиционный китайский, французский, немецкий и другие языки. При этом в списке отсутствовал русский язык, что было расценено игровыми СМИ как признак отказа разработчиков от локализации на русский. Однако 2 ноября страница Tekken 8 в Steam была обновлена, в список поддерживаемых языков было добавлено ещё два: русский и тайский.

Трейлер для The Game Awards 

На шоу The Game Awards, которое прошло 8 декабря 2022 года, ожидался некий анонс, связанный с Tekken 8. Как заметили профильные СМИ, на это неоднократно намекал официальный Твиттер-аккаунт мероприятия. Кроме того, за неделю до начала The Game Awards некоторые из журналистов, игровых обозревателей и известных игроков стали получать тематические футболки с символикой Tekken 8 и призванием следить за трансляцией The Game Awards. За день до начала шоу Bandai Namco подтвердила участие Tekken 8 в The Game Awards, опубликовав на своём YouTube-канале видеообращение Кацухиро Харады, призывавшего следить за шоу в ожидании новостей по игре. Как следствие, на The Game Awards публике был продемонстрирован новый трейлер, посвящённый сюжету и игровому процессу файтинга и раскрывший возвращение некоторых старых персонажей серии, среди которых Дзюн Кадзама, дебютировавшая в Tekken 2 и с тех пор появлявшаяся только во внесюжетных ответвлениях серии, вроде игр Tag Tournament и free-to-play проекта Tekken Revolution. Остальные заявленные персонажи, либо же их вариации, появлялись в каждой предыдущей игре серии (за исключением Джека, отсутствовавшего в Tekken 4). Ларс Александерссон, дебют которого состоялся в Tekken 6, стал единственным относительно новым персонажем, показанным в трейлере.

Одновременно с трейлером Bandai Namco выпустила пресс-релиз, поделившись некоторыми подробностями относительно сюжета и игрового процесса, а также показав рендеры всех восьми анонсированных бойцов, на которых можно детально рассмотреть обновлённый дизайн каждого персонажа. Несколько дней спустя The Game Awards, на региональном североамериканском финале турнира Tekken World Tour 2022, Кацухиро Харада и Майкл Мюррей раскрыли подробности о включении Дзюн Кадзамы в игру, подтвердили возвращение механики Rage Art и продемонстрировали, как работает новая система Heat. Они подтвердили, что Дзюн Кадзама всё ещё использует свой старый боевой стиль из предыдущих игр серии, однако заявили, что не могут на данный момент показать игровой процесс за неё. Они уточнили, что система «Heat» никак не взаимосвязана с механикой «Rage» и что они работают независимо друг от друга, подтвердили наличие сайдстепа в игре. Разработчики объявили, что следующие новости по игре стоит ожидать на глобальном финале турнира Tekken World Tour 2022, который пройдёт в Амстердаме 4-5 февраля 2023 года. Они сразу уточнили, что не раскроют дату выхода игры, однако команда Tekken подготовит «нечто особенное» и надеется, что фанаты будут с нетерпением ждать этого.

Анонсы на финале турнира Tekken World Tour 2022 

Как и было обещано ранее, 5 февраля на финале киберспортивного турнира Tekken World Tour 2022 команда Tekken Project сделала несколько анонсов касательно Tekken 8. Во время проведения мероприятия публике была показана 35 минутная видео-запись презентации с участием Кацухиро Харады и продюсера игры Кохэя Икэды, посвящённая детальному разбору основных нововведений игрового процесса. Во время презентации также было объявлено о начале закрытых альфа-тестов Tekken 8, первый из которых запланирован на конец марта—начало апреля и будет проходить в рамках киберспортивного турнира EVO 2023 в Японии. Позже, на окончании Tekken World Tour, Харада и Мюррей вышли на сцену, объявили о партнёрстве с  в работе над сетевыми функциями Tekken 7 и Tekken 8 и продемонстрировали трейлер Нины Уильямс, тем самым подтверждая её возвращение в восьмую часть серии. Уже после турнира Arika выпустила пресс-релиз, в котором уточнила свои обязанности в рамках работы над играми серии Tekken.

В преддверии EVO Japan Bandai Namco на своих официальных YouTube-каналах начала публиковать трейлеры, посвящённые отдельно каждому из ранее анонсированных персонажей и их обновлённому игровому процессу и новым приёмам. Первый из них вышел 21 февраля и демонстрировал Кадзую Мисиму. Второй трейлер был опубликован 28 февраля и показывал Дзина Кадзаму. 11 марта вышел трейлер, посвящённый Полу Фениксу. 14 марта опубликован трейлер, показывающий Маршалла Ло. 17 марта вышел трейлер Кинга. Трейлеры персонажей озвучила , американская актриса озвучивания и ринг-анонсер.

Реакция 

Райан Динсдейл, журналист IGN, назвал трейлер Tekken 8 отличным началом презентации State of Play, с чем согласился Никита Надточей с российского новостного ресурса GeekCity.ru. Представляющая издание «Мой-портал.ру» журналистка Анастасия Соловьёва охарактеризовала трейлер как «достаточно мрачный», в чём с ней согласились и другие игровые обозреватели. Мак Эшворт из GameRevolution выразил надежду, что восьмая часть серии окажется такой же успешной, как и Tekken 7. Он также посчитал, что если бы не презентация Nintendo, на которой были раскрыты подробности и название продолжения The Legend of Zelda: Breath of the Wild, то Tekken 8 мог стать «большим анонсом» со стороны PlayStation. Обозреватель «КГ-Портала» Лев Гринберг посчитал, что несмотря на то, что «серия файтингов Tekken слишком успешна, чтобы анонс новой её части вызывал сколь-нибудь серьёзный восторг», Tekken 8 заслуживает внимания, так как это будет первый крупнобюджетный файтинг, создаваемый исключительно для современных систем. Журналист выразил заинтересованность в том, как этот переход скажется на графике будущей игры. Помимо этого, как и в Tekken 7, в Tekken 8 ожидают большого количества новых персонажей. Журналисты сайта о файтингах EventHubs.com остались под впечатлением от трейлера и выразили надежду, что в релизной версии проекта будет такая же качественная графика, как и в продемонстрированном на State of Play видео.

Примечания 
Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Официальный сайт игры 

Tekken
Компьютерные игры, изданные Bandai Namco
Компьютерные игры, разработанные Bandai Namco Studios
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Игры для Windows
Игры для PlayStation 5
Игры для Xbox Series X/S
Игры на движке Unreal Engine
Продолжения компьютерных игр
Игры с возможностью изменения внешнего вида персонажа